Jault, est un patronyme surtout localisé dans la Nièvre, en Bourgogne.

Origine 

L'origine la plus souvent retenue est le mot " Jault ", ou " Gault " qui descendent du latin " Gallus " qui désigne l'espèce (France, ) et par extension le coq (encore utilisé dans le patois bourguignon).
C'est cette possibilité qu'a choisie Lorédan Larchey - auteur du Dictionnaire des noms en 1870.
Il écrit « nom rendu célèbre par un groupe de familles de la campagne nivernaise qui, restées unies quant aux biens, et ne comptant pour membres effectifs que les mâles (d'où le nom Les Jault : les Coqs), étaient le dernier vestige des anciennes communautés. En 1840 Dupin publia le récit d'une visite qu'il lui avait faite. »

Patronyme 

 Augustin François Jault (1700-1757), docteur en médecine. 
 Pierre-Simon Jault (1761-1794), artiste guillotiné pendant la Commune de Paris.

Toponyme 

 Communauté des Jault
 Saint-Benin-des-Bois où il existe encore un lieu-dit «Les Jault»

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme